NGC 4832 (другие обозначения — ESO 323-51, MCG -6-29-1, DCL 420, PGC 44361) — линзообразная галактика (S0) в созвездии Центавр.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4832
Центавр (созвездие)